

Geografia
 Lindsey – contea storica dell'Inghilterra
 Lindsey – villaggio della contea di Sandusky, Ohio, Stati Uniti d'America
 Lindsey – parrocchia civile del Suffolk

Storia
 Regno di Lindsey – regno anglosassone fra l'Humber e il Wash

Onomastica

 Lindsey – variante del nome proprio di persona Lindsay

Persone 
 Chris Lindsey – wrestler statunitense
 Hillary Lindsey – compositrice e cantante statunitense
 George Lindsey – attore e doppiatore statunitense
 Johanna Lindsey – scrittrice statunitense
 Steven Lindsey – astronauta statunitense
 Washington Lindsey – politico e avvocato statunitense

Televisione
 Anne Lindsey – personaggio della serie televisiva Highlander

Altro
 Conte di Lindsey – titolo ereditario della nobiltà inglese

Pagine correlate 
Lindsay